Egér  – Az egérfélék egyik családja.
Egér  – Számítógépes mutatóeszköz